Welsh Open 2011 (Wyldecrest Park Homes Welsh Open) var en professionell rankingturnering i snooker som spelades 14–20 februari 2011 i Newport, Wales.

Händelser i samband med turneringen 
Stephen Hendry gjorde ett maximumbreak i det första framet i sin match i andra omgången mot Stephen Maguire. Det var Hendrys tionde maximumbreak i karriären, vilket innebär att han åter är lika med Ronnie O'Sullivan i den statistiken. Hendry förlorade dock matchen med 2–4.

Samtliga åtta kvartsfinalisterna var rankingtitelvinnare. Detta har inte inträffat i en rankingturnering under de senaste fem säsongerna.

Matthew Stevens gjorde karriärens 200:e century i sin match i första omgången mot Shaun Murphy. Det placerar honom som nr 12 på listan över dem som gjort flest centuries i karriären.

Skottarna John Higgins och Stephen Maguire möttes i finalen. Senast det hände i en rankingturnering att två skottar möttes i final var säsongen 2004/05, då det för övrigt hände två gånger; Stephen Hendry och Graeme Dott möttes i Malta Cup och Higgins och Maguire möttes i British Open.

John Higgins försvarade sin titel från förra säsongen. Det är första gången någon försvarar en rankingtitel på snookerns Main Tour sedan Ronnie O'Sullivan försvarade sin Welsh Open-titel från år 2004 till år 2005.

Resultat

Final

Huvudturnering 
Talet framför spelarna anger deras ranking. Spelare utan rankingtal tog sig hit via kvalspel.

Kval 
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudturneringen. Kvalet hölls mellan den 8 och 11 februari 2011 på World Snooker Academy, Sheffield, England. Ryan Days och Matthew Stevens kvalmatcher spelades den 14 februari 2011 under huvudturneringen, så att de fick spela inför hemmapublik.

Källor

Referenser

Externa länkar 
Welsh Open (World Snooker)

Snookersäsongen 2010/2011
2011
2011 i Storbritannien